Ејдријан има више значења:
 Ејдријан (Џорџија)
 Ејдријан (Мичиген)
 Ејдријан (Тексас)
 Ејдријан (Минесота)
 Ејдријан (Мисури)
 Ејдријан (Орегон)